Faceva parte della squadra dei  che ha partecipato ai Giochi di  e di , quest'ultimi disputati assieme al fratello Willy.

Voci correlate
Pallanuoto ai Giochi della VII Olimpiade
Pallanuoto ai Giochi della VIII Olimpiade

Collegamenti esterni